Anglaterra:
 Kenton (Devon)
 Kenton (Londres)
 Kenton (Suffolk)
 Kenton (Tyne i Wear)
 Estats Units:
 Kenton (Delaware)
 Kenton (Ohio)
 Kenton (Oklahoma)
 Kenton (Tennessee)
 Kenton Vale, Kentucky
 Biografies:
 Stan Kenton